Blatticola är ett släkte av rundmaskar. Blatticola ingår i familjen Thelastomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Blatticola